Huit navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Dolphin''' :
 L', est un cotre lancé en 1777 ;
 L', est une goélette en service de 1821 à 1835 ;
 L', est un brick en service de 1836 à 1860 ;
 L', est une canonnière en service de 1885 à 1921 ;
 L', est un navire de pêche envisagé pour une utilisation navale en 1917 ;
 L', est un navire de patrouille en service en 1918 ;
 L', est un sous-marin en service de 1932 à 1945 ;
 L', est un sous-marin de recherche et développement en service de 1968 à 2007.

Dolphin